Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße steht für:

 Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße, Innerortsstraße in Radeberg, Sachsen, siehe Liste der Kulturdenkmale in Radeberg
 Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße (Radebeul), Innerortsstraße in Radebeul, Sachsen

Siehe auch: